A Tanulmányi kirándulás a Csüccsle dutyiba (eredeti cím: Field Trip to Folsom Prison) a Boci és Pipi című sorozat első évadának 1a. része. Amerikában először a Cartoon Network közvetítette 1997. július 7-én. Magyarországon először a TV2 adta le.

Cselekmény

Boci és Pipi osztálykirándulásra megy, ami az évben egy börtön meglátogatásából áll, aminek Boci nagyon örül, ezzel kikészítve a mellette ülő Pipit, aki át is ül Pufihoz és Grófhoz. Pufi és Gróf is örülnek, hogy a börtönbe mennek, hátha látnak egy lázadást, Pipi pedig eltervezi, hogy ő is rabnak fog öltözni.

A „Csüccsle dutyiban” minden megvan, ami kell: szögesdrót, fedett konditerem, haladó festőcsoport, barátságos smasszerek. Majd, amikor az egyik edző-rab leveszi a ruháját, Pipi mókából leveszi névkitűzőjét és felveszi a Vörös nevű rab névkitűzős ruháját. Miután kicsit beszélni akart más rabokkal, lehúzza az egyik őr nadrágját, majd szökési riadót fúj, és így az őr elesik. Emiatt beviszik Pipit Vörös cellájába. Közben Vörös megtalálja és felveszi Pipi névkitűzőjét, és így kijut a börtönből.

Pipi reménykedik, hogy észreveszik hiányzását, de mindenki azt hiszi Vörösről, hogy ő Pipi. Vörös játszik is Bocival, ugrókötelezik, tejet iszik, és cserélni kell a pelenkáját. Ám Boci rájön, hogy Pipi sosem játszana vele, és akivel játszott, egy rab, Pipi pedig a börtönben maradt. Azonnal átváltozik Szuper Bocivá és Vörössel elindul a börtön felé

Közben Pipit a rabok megkedvelték az őr nadrágjának lehúzásáért. Ebédkor Pipi malacsültet és krumplit szeretne, de csak valami kutyagumit kap, de azt ledobja a földre; malacsültet és krumplit akar, erre az összes rab malacsültet és krumplit akar. E lázadás miatt bevitetik Pipit az igazgatóhoz. Pipi elmondja az igazgatónak – akit Mr. Ördöngős játszik –, hogy ő nem is rab, 8-ra otthon kell lennie, mert különben bajban lesz, és hogy kedden mindig malacsültet és krumplit kap, de csak akkor. Az igazgató elmegy Pipivel a többi rabhoz, és elmondja, amit Pipi neki mondott, majd pedig megfogják egymás kezét a rabokkal, és bocsánatot kérnek Pipitől. Az igazgató szerint ezért az igazságtalanságért valakinek meg kell fizetnie, és ezért az összes rabot 10 évre magánzárkába rakja korlátozott WC-használattal. Ezért az összes dühös rab meg akarja verni Pipit, de ekkor megjön Szuper Boci, és kicseréli Pipit Vörösre. Ezután Vörös előveszi az ugrókötelet, mire az összes rab ugrókötelezni kezd.

Otthon Pipi köszönetet mond Bocinak, ám ekkor Papi elmondja, hogy most hívta a börtönigazgató. Pipi ekkor elmondja az egészet, miközben Papi szerint a börtönigazgató csak azért hívta, mert megtalálták Pipi névkitűzőjét, de dicséri Pipi őszinteségét. Ezután a katapulttal elkezdik lőni Bocinak és Pipinek a malacsültet és a krumplit.

Külső hivatkozások 
Az epizódról az IMDb-n
Az epizód a videa.hu-n 

Boci és Pipi